Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Benham:

  – cacciatorpediniere della classe Aylwin, varato nel 1913 e radiato nel 1935
  – cacciatorpediniere della classe Benham, vararto nel 1938 e affondato in combattimento nel 1942
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1943, ceduto al Perù nel 1960 e rinominato Villar, radiato nel 1980